Deux dynasties portent le nom de Muzaffarides :

 Les Muzaffarides du Gujarat en Inde de la fin du .
 Les Muzaffarides dans la province Yazd en Iran au .